Пуккельпоп — это ежегодный бельгийский музыкальный фестиваль. 

Пуккельпоп проходит в городе Хасселт, в поселке Киуит. Фестиваль до 2014 года длился 3 дня и с 2015 года, 4 дня. Пуккельпоп ежегодно проходит во второй половине августа. Некоммерческие организации The Factory и HJ («Humanistische Jongeren» — «Гуманистическая Молодежь») являются организаторами фестиваля с 1985 года во главе с Шокри Махассин.

История 
Первая компиляция фестиваля имела место в 1985 году в городе Леопольдсбург. Билеты стоили от 300 до 400 бельгийских франков (€7,5—€10), и количество посетителей составляло 2500. В 1989 году фестиваль был отменен, так как исполнители по ошибке были приглашены не на тот день. С 1991 года Пуккельпоп проходит в Киуите, в пригороде Хасселта. В том же году в фестивале приняла участие рок-группа Nirvana.

С каждым годом количество посетителей фестиваля увеличивалось. В 1986 году, количество посетителей фестиваля достигло 5000. В 1988 году — 10 000. В 1990 — 17 000. В 1993 году — 38 000. В 1995 году, через 10 лет после создания фестиваля, на фестивале присутствовало 60 000 посетителей. В 2005 году количество посетителей фестиваля выросло более чем в два раза, было продано 137 000 билетов. В 2010 году, на 25-й годовщине фестиваля — 180 000. Впервые с момента создания фестиваля, все билеты на фестиваль были распроданы в 2010 году.

В том же году выступала группа Them Crooked Vultures. Это выступление оказалось сюрпризом к 25-летию фестиваля. В этой рок-группе выступают такие известные исполнители John Paul Jones (басист в группе Led Zeppelin), Dave Grohl (ударник в бывшей группе Nirvana и певец и гитарист в группе Foo Fighters), и Josh Homme (певец и гитарист в группе Queens of the Stone Age).

Пуккельпоп является одним из крупнейших музыкальных фестивалей в Бенилюксе. В среднем сейчас на фестиваль собирается 180 000 посетителей.

Билет на фестиваль в 2016 году стоил 199 евро на 4 дня. Примерно 200 артистов выступали ежегодно на 8 сценах: главная сцена — Main Stage, Marquee, Dance Hall, Boiler Room, The Shelter, Club, Chateau и с 2004 года Wablief?!.

Организатор 
Организатор Пуккельпопа — Шокри Махассин. Он родился 16 марта в 1960 году в Касабланке, Марокко. В 1965 году семья Махассин переехала в Бельгию, так как отец Шокри работал гастарбайтером в Лимбурге. Махассин окончил обучения преподавателя в Хасселте. После окончания учебы, Махассин стал политиком в социалистической партии СП. В 1981 году он основал молодежное движение «Гуманистическая Молодежь» «Humanistische Jongeren Leopoldsburg». Члены движения «Гуманистическая Молодежь» организуют фестиваль Пуккельпопа с 1985 года. В феврале 2014 года Махассин вышел с политической арены.

Фестиваль Полсслаг 
Напротив фестиваля (на другой стороне дороги) есть кемпинг вместимостью 40 000 человек.

В 2008 и в 2009 году, организаторы Пуккельпопа организовали второй фестиваль в Хасселте — Полсслаг. Этот фестиваль проходил в концертном зале Гренсландхаллен. Билеты стоили 40 евро, былo проданo 10 000 билетов.

В 2008 году Полсслаг проходил 19 апреля. Выступали Foals, Хосе Гонсалес, Pendulum, Angels And Airwaves, The Bloody Beetroots, Boys Noize, MSTRKRFT, The Breeders, Blonde Redhead, Mindless Self Indulgence, Modeselektor, Millencolin, Holy Fuck, Goose, Карл Крейг, Alter Ego, Samim, Erol Alkan, Infadels, Энтони Ротер, I LIKE TRAINS, Dead to Me, DJ Mehdi, Death Vessel, Isis, Dr. Lektroluv, The Devastations, Steak Number Eight, Miguel Toro, MC Verse, Pfadfinderei и Zdar & Boombass.

В 2009 году Полсслаг проходил 2 мая. Выступали A-Trak, Birdy Nam Nam, Booka Shade, Crookers, Диззи Раскал, DJ Mehdi, Ed & Kim, Fake Blood, Fischerspooner, De Jeugd Van Tegenwoordig, The Juan Maclean, Moderator, Mr. Oizo, Murdock, Noisettes, Пит Доэрти, The Rakes, Sebastian, Shearwater, The Temper Trap, Tiga, The Von Bondies, Yeah Yeah Yeah's.

В 2010 году организаторы Пуккельпопа решили не организовывать Полсслаг. В том же году, они хотели праздновать 25-летнюю годовщину Пуккельпопа. В 2011 году, организаторы не нашли свободный концертный зал для Полсслага, и с тех пор, Полсслаг больше не был организован.

Ураган

Пуккельпоп 2011 
В 2011 году фестиваль начался 18 августа. Хотя днем погода была теплая и солнечная, вечером в шесть часов начался сильный ураган. За несколько минут погода резко изменилась. Подул сильный ветер, пошел сильный дождь, перешедший в крупный град, порывистый ветер повалил несколько деревьев. 5 посетителей фестиваля погибли и более 140 получили ранения. Из уважения к жертвам, организация Пуккельпопа решила отменить все остальные концерты. Предварительно было запланировано, что фестиваль продлится до 20 августа 2011 г. После 18 августа 2011 г. будущее фестиваля не была ясно, но 13 ноября 2011 года было опубликовано, что фестиваль продолжит свое существование.

Выступающие артисты

1985 
Ostrogoth, La Cosa Nostra, Anna Domino, The Neon Judgment, Anne Clark, Front 242, Jah Music International.

1986 
Joe Cairo & the April BC Currycats, Cassandra Complex, Yellowman, Executive Slacks, Red Guitars, Virgin Prunes, Arno, DAF, The Skyblasters.

1987 
Nitzer Ebb, Big Black, The Fuzztones, Sonic Youth, Wire, The Mission, Toots & The Maytals.

1988 
Union Carbide Productions, Three Wize Men, The Wedding Present, Screaming Blue Messiahs, The Ramones, The Jesus and Mary Chain, The Triffids.

1990 
The Paranoiacs, Beasts of Bourbon, Mudhoney, Rollins Band, Billy Bragg, Buzzcocks, Faith No More, The Cramps, Nick Cave and the Bad Seeds.

1991 
Nirvana, Ride, An Emotional Fish, Dinosaur Jr., The House of Love, Sonic Youth, Frank Black, The Pogues, The Ramones.

1992 
Babes In Toyland, Kingmaker, Public Enemy, Beastie Boys, Magnapop, Urban Dance Squad, Teenage Fanclub, Nick Cave and the Bad Seeds, The Sisters Of Mercy.

1993 
The God Machine, Ned's Atomic Dustbin, Butthole Surfers, The Breeders, Smashing Pumpkins, Primus, Rage Against The Machine, Porno For Pyros, Front 242, Iggy Pop, The Verve, Tool, The Goats, Adorable, Noir Désir, Consolidated, Stone Temple Pilots.

1994 
Red Hot Chili Peppers, The Levellers, Cypress Hill, Frank Black, Afghan Whigs, Rollins Band, Lemonheads, Helmet, Biohazard, Pavement, Morphine, Senser, dEUS, The Jesus Lizard, Quicksand, Tindersticks, Victims Family, FFF, Dig, The Tea Party, Stabbing Westward, Mother Tongue, Candlebox, Barkmarket, G. Love & Special Sauce, Papa Brittle, Biosphere, Underworld, Gary Clail, Tekton Motor Corporation, Ulanbator.

1995 
Neil Young, Foo Fighters, White Zombie, Mudhoney, Stone Cutters, Reef, James Hall, Smashing Pumpkins, Soundgarden, Hole, Buffalo Tom, Kyuss, NOFX, Monster Magnet, Swans, The Melvins, Channel Zero, Radiohead, Beck, Shellac, No Fun At All, Pennywise, Lordz Of Brooklyn, Silverchair, Guided By Voices, Sugar Ray, Evil Superstars, The Prodigy, Chemical Brothers, Dreadzone, Transglobal Underground, Renegade Soundwave, Sponge, Vent, Geraldine Fibbers.

1996 
Nick Cave And The Bad Seeds, Sonic Youth, Deus, Garbage, Ken Ishii, Los Lobos, The Offspring, Barkmarktet, Bush, Downset, Fun Lovin' Criminals, Ice T, Lagwagon, Supergrass, The Posies, Tortoise, Urban Dance Squad, Weezer, 12 Rounds, 16 Horsepower, 808 State, Agent Provocateur, Ash, Butthole Surfers, Dave Clark, De Puta Madre, Die Anarchistische Abendunterhaltung (DAAU), Eat Static, Everclear, Evil Superstars, Feeder, Girls Against Boys, Gwyllions, Imperial Drag, Jon Carter (dj), Korn, Lamb, Lionrock, Millencolin, Osdorp Posse, Placebo, Prong, Rocket From The Crypt, Ruby, Satanic Surfers, Seaweed, Sebadoh, Sneaker Pimps, Social Distortion, Soul Coughing, Soulwax, Sparklehorse, Steve Howard (dj), The Curious Company Performers, Tracy Bonham, Tricky.

1997 
Bush, Metallica, The Chemical Brothers, Dinosaur Jr, Dog Eat Dog, Eels, Foo Fighters, Pavement, The Orb, 3 Colours Red, Bloodhound Gang, Incubus, Marilyn Manson, Rammstein, The Jon Spencer Blues Explosion, Zita Swoon, 16 Horsepower, Amon Tobin (dj), Andrew Dorff, Aphrodite (dj), Babybird, Be, Bis, Bjorn, Blink 182, Blonde Redhead, Dance Hall Crashers, Darren Emerson (dj), Dave Clarke, Death In Vegas, Descendents, Down By Law, Finley Quaye, Fluke, Fountains Of Wayne, Fuck, Gore Slut, GusGus, Headrillaz, James Hardway, Janez Detd, Jimi Tenor, Junkster, Lowpass, Lunatic Calm, Lux Janssen (dj), Manbreak, Motorpsycho, One Inch Punch, Pennywise, Reprazent, Royal Crown Revue, Samian, Shanks, Sick Of It All, Silver Sun, Sneaker Pimps, Snuff, Summercamp, Swell, Symposium, The Aloof, Tonic, Uncle Meat, Veruca Salt, You Am I.

1998 
Beastie Boys, Green Day, PJ Harvey, Portishead, Afghan Whigs, Bad Religion, Deftones, Goldie, Incubus, Laurent Garnier, Rancid, Soul Coughing, Cappadonna, Dave Angel, Elliott Smith, Evil Superstars, Fatboy Slim, Fun Lovin' Criminals, Girls Against Boys, Green Velvet, Grooverider, Jurassic 5, Lagwagon, Luke Slater, Mogwai, Money Mark, Monster Magnet, No Means No, Richie Hawtin presents Plastikman live, Swell, The Specials, 't Hof Van Commerce, ABN, Alex Gifford, Basement Jaxx, Boom Boom Satellites, Catherine Wheel, Cherry Poppin' Daddies, CIV, Cornershop, Dead Man Ray, Deejay Punk Roc, DAAU, DJ Scissorkicks, Drugstore, Dust Junkies, Flowers For Breakfast, Fu Manchu, Gomez, Grandaddy, H-Blockx, Hardknox, Howie B, Jan Van Biesen (dj), Junkie XL, Kent, Length Of Time, Lux Janssen (dj), MxPx, No Use For A Name, Orange Black, Pills, Pitchshifter, Queens Of The Stone Age, Ramp Records Crew, Rasmus, Save Ferris, Scott 4, Spriritualized, Springbok Nude Girls, Starflam, The Dandy Warhols, The Jesus Lizard, The Smooths, The X-Ecutioners, Unwritten Law, Vandal X, Warm Jets.

1999 
Orbital, Red Hot Chili Peppers, The Offspring, Suede, The Jon Spencer Blues Explosion, Zita Swoon, Biohazard, Dead Man Ray, Grooverider, Jon Carter (dj), Kula Shaker, Leftfield DJs feat. MC Chesire, No Fun At All, Paul Oakenfold (dj), Richard Dorfmeister, Roger Sanchez (dj), Sebadoh, Sick Of It All, Silverchair, Sneaker Pimps, Soulwax, Sugarhill Gang, The Flaming Lips, 't Hof Van Commerce, 59 Times The Pain, A, Bailey, Basement Jaxx, Bjorn, Cinerex DJs, Coldcut, Cornelius, Daan, David Holmes (dj), Deejay Punk Roc, Derrick May, DJ Die, DJ Krust, DJ Shadow, DJ Storm, Doc Scott, Dog Eat Dog, Dom & Roland, Doo Rag & Bob Log III, Ed Rush, Freq Nasty, Gang Starr, Gay Dad, Goldie, Good Riddance, Heideroosjes, Ink (dj), James Holroyd, JMX, Johnny Dowd, Justin Robertson, Ken Ishii, Lemon D & Dillinja, Liquido, Lit, Lite, Luscious Jackson, Masters Of Reality, MC Justiyc & MC Flux, MC Kela, Mitsoobishy Jackson, Optical, Orgy, Ozark Henry, Paul Bleasdale (dj), Penthouse, Postmen, Public Enemy, Randall, Reiziger, Scratch Perverts, Seb Fontaine, Skinny, Smog, Sparklehorse, Steve Wynn, The Beta Band, The Living End, The Notwist, The Pharcyde, The Slackers, The Vandals, Will White.

2000 
Cypress Hill, Reprazent, Underwold, Bentley Rhythm Ace, DJ Krust, Les Rythmes Digitales, Luke Slater, St. Germain, Superfunk, Bad Company, Chicks On Speed, DJ Die, DJ Touche, Jacknife Lee, Junkie XL, Kelis, Matrix, Rinôçérôse, Roger Sanchez (dj), Super Collider, ABN, Amen, An Pierlé, Andre Williams, Arovane, B. Fleishmann, B. Franklin, Badly Drawn Boy, Black Eyed Peas, Black Uhuru with Sly & Robbie, Blonde Redhead, Boo!, Boss Hog, Brasse Vannie Kaap, Buscemi, Calexico, Coldplay, Cornflames, Daan, Das Pop, De La Soul, De Puta Madre, Dirty Three, DJ Leno, Doves, Feeder, Fence, Galacticamendum, Géographique, Gerrit Kerremans (dj), Geschmacksverstärker, Grandaddy, Herrmann & Kleine, Home, Hooverphonic, Ian Pooley (dj), Janez Detd, Josh Wink, K's Choice, Köhn, Kosheen, KPT.Michi.Gan, Kurt Ralske, Limp Bizkit, Looplizard, Marrakech Emballages, Mauro, Motorpsycho, Mr. Bungle, Nerf Herder, New Bomb Turks, No Use For A Name, North Mississippi Allstars, Osdorp Posse, Phonem, Pietasters, Pinback, Placebo, PN, Queens Of The Stone Age, Reverend Horton Heat, Rollins Band, Sigur Rós, Slipknot, Styrofoam, Supersuckers, Synthemes, The Creators, The Get Up Kids, The Herbaliser, The Levellers, Therapy?, Thou, Tipper, Titan, V.O. Vision, Ween, Zen Guerrilla.

2001 
Orbital, Papa Roach, The Prodigy, Muse, Sisters Of Mercy, Tricky, Xzibit, 3 Doors Down, Andy C, Eels, Fear Factory, Green Velvet, Guided By Voices, Heather Nova, Heideroosjes, Mercury Rev, Michael Franti and Spearhead, Mogwai, Nelly Furtado, Richie Hawtin, Sparklehorse, Spooks, Stone Temple Pilots, The Avalanches, (Hed) Pe, ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead, 28 Days, 311, Agent Sumo, Aka Moon, Alien Ant Farm, Anyone, Bastian, Beulah, Bit Meddler, Boenox, Boy Hits Car, Brainpower, BS2000, Buscemi, Canibus, Chitlin' Fooks, Cut La Roc, de Portables, DAAU, Dislocated Styles, DJ Big Train & DJ White Jazz, DJ Leno, DJ Marky, DJs Aim Records, Dom & Roland, Dropkick Murphys, Ed & Kim, Elbow, Fireside, Four Tet, Galacticamendum, Gloss, Gore Slut, Gwenmars, Hopewell, Howie B, Hypnoskull, I Am Kloot, Jan Van Biesen (dj), Ken Ishii, Killah Priest, Kim Cascone, Kosheen, Krushed 'n' Sorted, Lady Vortex (dj), League Of Extra Ordinary Gentlemen, Less Than Jake, Lift To Experience, Live, Llorca, Madrugada, Main, Mark B & Blade, Marumari, Max Normal, Mescalito, Miles, Millionaire, Mo Solid Gold, Mouse On Mars, My Vitriol, Natalia M. King, Ovil Bianca, Oxide & Neutrino, Ozark Henry, Paul Daley (dj), Phoenix, Pilote, Ping Pong Bitches, Placebo, Plump DJs, Postmen, Powderfinger, Queens Of The Stone Age, Randall, Reamonn, Red Snapper, Rocket From The Crypt, Rolando (dj), Röyksopp, Sahara Hotnights, Saliva, Six By Seven, Slam, Sophia, South, Spearhead, Staind, Stanton Warriors, Starflam, Starsailor, Stephen Malkmus, Sunzoo Manley, Superheroes, The Ataris, The Bays, The Folk Implosion, The Heartaches, The Hives, The Living End, The Locust, The Moldy Peaches, The Vandals, Think Of One, Thom Revolver, Total Science, Turin Brakes, TY & DJ Bizznizz, Uman, Undeclinable, Voodoo Glow Skulls, Wevie Stonder, Wicona Airbag, Wookie, Zebrahead, Zero 7, Zoot Woman, Zornik.

2002 
DJ Shadow, Guns N' Roses, Jane's Addiction, Korn, Nickelback, Suede, Underworld, 16 Horsepower, NOFX, Puddle Of Mudd, Sick Of It All, Stereo MCs, The Breeders, Change feat. Mr C, Disturbed, Hundred Reasons, Praga Khan, Seb Fontaine, The Jon Spencer Blues Explosion, 't Hof Van Commerce, ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead, .Calibre, 22-Pistepirkko, 2manydjs, A, Adam Freeland (dj), Akufen, Alice Rose, Andrew W.K., Aphex Twin (dj), Arthur Baker, Asheton, Asheton, Mascis & Watt, Badmarsh & Shri, Bauchklang, Black Rebel Motorcycle Club, Bongo Maffin, The Bouncing Souls, Brainpower, Buscemi, Circle, Custom, Danko Jones, Darren Emerson (dj), Def Jux label special, Deviate, DJ Big Train & DJ White Jazz, DJ Krust, DJ Leno, DJ Wontime, Donots, Dot Allison, Ekova, Enon, FC Kahuna, Felix Laband, Fenix TX, Filter, Firewater, Five Days Off, Flogging Molly, Fred Nasen (dj), Frenzal Rhomb, Freq Nasty, Gonzales, Gotan Project, Green Lizard, Hot Water Music, Ikara Colt, Interpol, Jaga Jazzist, Jah Wobble & The Temple Of Sound, Jamie Lidell, Jan Van Biesen (dj), Jaya The Cat, Jazzanova, Jimmy Eat World, Joseph Arthur, Junkie XL, Killa Kela, Koop, Kreidler, Lali Puna, Layo & Bushwacka!, Leaves, Lemon, Lemon Jelly, Luke Slater, Luke Vibert (dj), Luomo (dj), Magnus (dj), Max Tundra, Maximilian Hecker, McLusky, Midtown, Millionaire, Miss Kittin & The Hacker (live), Moodphase5ive, Motorpsycho, Myslovitz, New End Original, New Found Glory, Nid & Sancy, No Use For A Name, Orange Black, Ozark Henry, Pretty Girls Make Graves, Programme, Prong, Queen Of Japan, Reel Big Fish, Rinôçérôse, Rival Schools, Rothko, Röyksopp, Rubin Steiner, Russian Percussion, Saian Supa Crew, Saybia, Scarrots, Schneider TM, Serafin, Shorty & Ricky D, Shy FX, Sneaker Pimps, Sparta, Speedy J, Starbot Ensemble, Starfighter, Stereo Total, Super Collider, Télépopmusik, Terminalhead, The Bees, The Cooper Temple Clause, The D4, The Dandy Warhols, The Get Up Kids, The Icarus Line, The Music, The Notwist, The Pattern, The Spirit That Guides Us, Thou, Thursday, Tiga (dj), Timo Maas, Trust Company, Ultrasonic, Vandal X, Vega4, Vendetta Red, Vex Red, Vue, Within Temptation, X-Press 2.

2003 
Foo Fighters, Limp Bizkit, Massive Attack, Beck, Dave Clarke, DJ Cajmere, Eels, Fischerspooner, Grandaddy, Lamb, Less Than Jake, Michael Franti And Spearhead, Mogwai, PJ Harvey, Rancid, Staind, Starsailor, Suede, Sum 41, Alkaline Trio, Sparta, Spooks, The Coral, 2manydjs, A.F.I., Adema, Adult., Alien Ant Farm, Apparat Organ, Arsenal, Atomizer, Audio Bullys, Billy Talent, Blackalicious, Blood Brothers, Boysetsfire, Brekbit, Calder, Cave In, Cex, DAF, Danger Mouse & Jemini, Dead Man Ray, Devendra Banhart, Dillinja & Lemon D, DJ C1, DJ Format, DJ Hell, DJ Leno, DJ Sneak, Donna Summer, El Tattoo Del Tigre, Electric Six, Erol Alkan (Boys Noize Records Stage), Fat Truckers, Flipo Mancini, Gamorah Sound, Gazzoleen, Godezza, Goldfrapp, Grand Buffet, GusGus, Heideroosjes, Hell Is For Heroes, Hot Hot Heat, IMA Robot, InMe, Jan Van Biesen (dj), Junkie XL, Kosheen, Lady Vortex (dj), Ladytron, Lagwagon, Lefto & Castro, LFO (dj), Mad Caddies, Mandozza, Martin Matiske (dj), Matchbook Romance, Mint Royale, Pennywise, Peter Pan Speedrock, Poison The Well, Pretty Girls Make Graves, Radian, Radio 4, Redman, Reel Big Fish, Richie Hawtin, Saves The Day, Sister Bliss, Slovo, Soledad Brothers, Soon, South San Gabriel, Spearhead, Spinvis, Squadra Bossa feat. Buscemi, Stamina MC (with DJ Marky), Starfield Season, Stryrofoam, Super Numeri, System-D (dj), Terence Fixmer (dj), The All-American Rejects, The Ataris, The Black Keys, The Datsuns, The Hacker (dj, live), The Kills, The Majesticons feat. Mike Ladd, The Mars Volta, The Matthew Herbert Big Band, The Polyphonic Spree, The Rapture, The Raveonettes, The Teenage Idols, The Vandals, ThisGIRL, Thrice, Tiga (dj), Tujiko Noriko, Turin Brakes, Vladislav Delay, Vue, Wire, Youngblood Brass Band.

2004 
Faithless, The Chemical Brothers, The White Stripes, 50 Cent, Deus, Soulwax, The Darkness, The Offspring, The Streets, Velvet Revolver, DKT/MC5, Felix Da Housecat, Groove Armada, Papa Roach, Stereo MCs (dj), The Dandy Warhols, Tiësto, Within Temptation, 2manydjs, A Brand, Adam Freeland (dj), ADHD, Agoria (dj), Alter Ego, Amy Winehouse, Andy Fletcher, Archive, Arsenal, Ash, Auf Der Maur, Beatsteaks, Blanche, Bloc Party, Blonde Redhead, Bloodhound Gang, Blues Lee + Albert Frost, Boo!, Brothers Of Peace, Buck 65, Buscemi, Cass McCombs, Cast-Down, Chicks On Speed, Christian Kleine, Circle, Client, Colour Of Fire, Cornflames, de Portables, Dead Combo, Delays, DAAU, Dillinger Escape Plan, Dizzee Rascal, DJ Diepvries, DJ Krush, DJ Marky, DJ Sandeman, DJs Big Train White Jazz & Black Belt Jones, DJs Gonzo Circus, Dr. Lektroluv, El Gran Silencio, Elbow, Everlast, Ez3kiel, Face Tomorrow, Favez, Feist, Fifty Foot Combo, Flatcat, Flogging Molly, Fokofpolisiekar, Franz Ferdinand, Freestylers, Funkstörung, Gabriel Rios, Ghinzu, Girls In Hawaii, Goldfinger, Graham Coxon, Grand National, Gravenhurst, Her Space Holiday, Hitch, Hopesfall, Hundred Reasons, I Am Kloot, Internationals, Jan Van Biesen (dj), Joanna Newsom, Junior Jack & Kid Crème (dj), Kaizers Orchestra, Kammerflimmer Kollektief, Keane, Kelis, Kid 606, Kid Suda, Kings Of Leon, Kolya, Lady Lite (dj) & MC Mary Jane, Lady Vortex (dj), Lambchop, LCD Soundsystem, Luciano, Magnus (dj), Marco Bailey, Mark Lanegan, Mauro Pawlowski & The Grooms, Max Normal, McLusky, Mike Patton & Rahzel, Mint, Miss Elorak (dj), Miss Kittin (dj, live), Moiano, Mondo Generator, Mono, Monsoon, Monza, Mr. Vegas, Mylo, Nailpin, Neneh Cherry, Nid & Sancy, Oceansize, Peaches, Phoenix, Plaid featuring video by Bob, Razorlight, Ricardo Villalobos, Roger Sanchez (dj), Roni Size, Rude Boy Paul, Scissor Sisters, Seelenluft, Silverene, Spacid (dj), Spektrum, Starski & Tonic (dj), Stijn, Tali, The Bronx, The Bug, The Cribs, The Dirtbombs, The Distillers, The Killbots, The Killers, The Kills, The Most Amazing Show, The Slackers, The Twilight Singers feat. Greg Dulli, The Zutons, Thesele Company, Thou, Triggerfinger, Tumi And The Volume, Ultrasonic 7, Urge Overkill, Wablief Allstars, Young Heart Attack, Zornik.

2005 
Nick Cave and the Bad Seeds, Pixies, The Prodigy, Basement Jaxx, Franz Ferdinand, Korn, Marilyn Manson, Alkaline Trio, Apocalyptica, Arcade Fire, Bad Religion, Danko Jones, Darren Emerson (dj), Dropkick Murphys, Fischerspooner, Goldfrapp, Good Charlotte, Heather Nova, LCD Soundsystem, Millionaire, Morcheeba, Nightwish, Ozark Henry, Róisín Murphy, Röyksopp, Sophia, Stereo MCs, Superdiscount 2 (live), The Coral, The Hives, The Roots, Timo Maas, Zornik, !!!, 't Hof Van Commerce, 12 Tribes, A, A Life Once Lost, Absynthe Minded, Adam Green, Amp Fiddler, Amplifier, Annie, Arsenal, Art Brut, Audio Bullys, Blood Brothers, Bonnie "Prince" Billy & Matt Sweeney, Boom Bip, Brainpower, Bugz In The Attic, Carl Craig, Chimaira & guests, Coem, Coheed and Cambria, Confuse The Cat, D'Stephanie ft. MC Philippo, De Brassers, De Jeugd Van Tegenwoordig, De Mens, de Portables, Dead Fly Buchowski, Death From Above 1979, DeLaVega, Derrick May, DJ Andy Barlow (Hip Optimist), DJ Iridium, Ed & Kim, Editors, El Guapo Stuntteam, El Pus, Ellen Allien, Emanuel, Emiliana Torrini, Engineers, Every Time I Die, Ewan Pearson, Fennesz, Fort Minor, Four Tet, Freeform Five, Freshly Ground, Funeral Dress, Gabriel Rios, Geschmacksverstärker, Ghinzu, Gliss, Goldie Lookin Chain, Heideroosjes, Hipoptimist, Hollywood Porn Stars, Hot Hot Heat, Hulk, Infadels, Ivan Smagghe, Jamie Lidell, Jan Van Biesen (dj), Jimmy Chamberlin Complex, Johnny Panic, Jori Hulkkonen, Juliette and the Licks, K-OS, Kaiser Chiefs, Kamagurka, Kano, Köhn, Lady Saw, Lady Sovereign, Ladytron, Limbo Hop vs. DJ 4T4 Double Peaz Plexus Wolfface, Little Barrie, London Elektricity, Madensuyu, Matthew Herbert & Dani Siciliano, Maxïmo Park, Michael Mayer, Millionaire Soundsystem, Mint, Miss Kittin (dj, live), Mocky, Monza, Mouse on Mars, Murdock, MxPx, Nid & Sancy, Nine Black Alps, No Use for a Name, Nostoc vs. Squadra Bossa DJs (Buscemi & Livingstone), Off The Record, Opgezwolle, Patrick Wolf, Peter Pan Speedrock, Petersonic, Riton, Saybia, Severance, Shameboy, Skitsoy, Social Distortion, Sons And Daughters, Soulwax Nite Versions, South San Gabriel, Styrofoam, T.Raumschmiere, The Blue Van, The Bravery, The Datsuns, The Departure, The Dwarves, The Explosion, The Futureheads, The Glimmers, The Go! Team, The Hackensaw Boys, The Hacker (dj, live), The Killbots, The Magic Numbers, The Mitchell Brothers, The Most Amazing Show, The Narrow, The National, The Others, The Polyphonic Spree, The Posies, The Raveonettes, The Robocop Kraus, The Subways, The Toy Dolls, Tidal Waves, Tiga (dj), Tom Vek, Towers Of London, TTC, Ultrasonic7, Vandal X, Venera, VHS Or Beta, Vincent Gallo, Vitalic, Viva Voce, Whitey, WhoMadeWho, Wighnomy Brothers, Zinc & Jenna G, Zzz.

2006 
Morningwood, Gomez, Infadels, The Magic Numbers, Snow Patrol, Beck, Radiohead, Animal Alpha, My Latest Novel, Guillemots, Morning Runner, José González, Orson, We Are Scientists, My Morning Jacket, Turbonegro, Tortured Soul, Jerboa, Mocky, Shameboy, The Knife, Zero 7, DJ Shadow, Philippe Zdar, Planes Mistaken For Stars, You Say Party! We Say Die!, Rise And Fall, The Bled, CKY, Flatcat, Mastodon, Sick of It All, The Subs, Boys Noize, Tom Middleton, James Holden, Dr. Lektroluv, Grooverider, Tiga, Tunng, Field Music, The Dead 60s, The Veils, Delays, Mew, Nouvelle Vague, The Hickey Underworld, Skeemz, Chris Wood, Sukilove, The Real Estate Agents, The Internationals, Sweet Coffee, A Brand, Mint, Feeder, Urban Dance Squad, Michael Franti & Spearhead, Scissor Sisters, Millencolin, The Raconteurs, Keane, Massive Attack, Archie Bronson Outfit, ¡Forward, Russia!, Gogol Bordello, The Dears, Dirty Pretty Things, The Dresden Dolls, The Frames, The Twilight Singers feat. Greg Dulli & Mark Lanegan, Ministry, Joost van Bellen, DK7, Carl Craig, Anthony Rother, DJ Kammy, Black Strobe, Andrew Weatherall, Colder, Rolando, Dave Clarke, The Setup, Blindside, Less Than Jake, Burst, Jeremy Enigk, Randy, Hawthorne Heights, Fear Factory, Level Jay, Mstrkrft, Jan Van Biesen, Digitalism, DJ Krust, Roni Size/Dynamite MC, Psapp, The Pipettes, White Rose Movement, Duels, The Spinto Band, Be Your Own Pet, An Pierlé & White Velvet, TV on the Radio, Het Nationaal Orkest van Meulenberg, The Shovels, Drive Like Maria, Krakow, Confuse the Cat, Perverted, The Rones, Flipo Mancini, Nick Oliveri & The Mondo Generator, Eagles of Death Metal, Lostprophets, HIM, Arctic Monkeys, Placebo, Daft Punk, Fence, Pete Philly & Perquisite, Midlake, 65 Days of Static, !!!, Zita Swoon, Yeah Yeah Yeahs, Belle & Sebastian, Lotterboys, Para One, Motor, Planet Pendulum, Kelley Polar, Technasia, Coldcut, Mylo, Hotel Persona DJ, My Awesome Compilation, Backyard Babies, The Sedan Vault, The Maple Room, Panic! at the Disco, Against Me!, Coheed and Cambria, Pennywise, DJ 4T4, Lindstrom & Prins Thomas, Joris Voorn, Tiefschwarz, Justice, Erol Alkan, DJ Hell, Gang Gang Dance, The Rogers Sisters, Joan As Police Woman, Cursive, Yonderboi, Hot Chip, Broken Social Scene, Death Before Disco, Officer Jones And His Patrol Car Problems, Foxylane, Amenra, Hitch, Goose, Think of One

Отменённые концерты: Babyshambles, Regina Spektor

2007 
Silversun Pickups, Gogol Bordello, Eagles of Death Metal, Editors, Fall Out Boy, Iggy and the Stooges, Kaiser Chiefs, Basement Jaxx, Seasick Steve, The Twang, The Cribs, Rilo Kiley, I'm From Barcelona, Rodrigo y Gabriela, Devendra Banhart, Soulfly, Nid & Sancy, Bondo Do Role, Baloji, Zombie Nation, The Go! Team, Dizzee Rascal, M.I.A., Digitalism, Peter Pan Speedrock, The Draft, The Fire, The Blackout, Hayseed Dixie, Ignite, La Coka Nostra, Deetron, Dominik Eulberg, SebastiAn, Gildas & Masaya, Riton, Boys Noize, The Glimmers, Tiga, Ed & Kim, Lo-Fi-Fnk, Polytechnik, 1990s, The Pigeon Detectives, Just Jack, Jamie T, Battles, Low, Apse, Liars, Willy Mason, Jack Peñate, My Brightest Diamond, Balkan Beat Box, Architecture in Helsinki, Freddy De Vadder, Damian Clark, Alex Agnew, Larsson, Tomàn, Rye Jehu, Arquettes, Black Box Revelation, Sharko, Fixkes, Buscemi, The Van Jets, The Enemy, Funeral for a Friend, Within Temptation, The Hives, Chris Cornell, Arcade Fire, The Smashing Pumpkins, Nosfell, Art Brut, Biffy Clyro, The Rifles, The View, Badly Drawn Boy, Flip Kowlier, Sophia, Dinosaur Jr., Shameboy, Reverend and the Makers, Matthew Dear's Big Hands, Black Strobe, Cansei de Ser Sexy, UNKLE, Laurent Garnier, Groove Armada, Starfucker, Cobra Starship, The Academy Is..., Beatsteaks, The Black Dahlia Murder, Brand New, Juliette and the Licks, Turbonegro, Cajuan, Uffie & DJ Feadz, DJ Marky, MSTRKRFT, James Holden, DJ Jazzy Jeff, Collabs Session featuring Chris Liebing and Speedy J, Cosy Mozzy, DeVotchKa, Bedouin Soundclash, Mintzkov, Matt and Kim, Pop Levi, Noisettes, Patrick Wolf, Alex Gopher, Milanese, Fujiya & Miyagi, Fridge, Skream, Various, Apparat, The Besnard Lakes, Mouse on Mars, TMAS, Philippe Geubels, Xander De Rycke, Jerboa, Prima Donkey, Dez Mona, Henry Rollins, Triggerfinger, El Guapo Stuntteam, Mud Flow, Sparta, Enter Shikari, Public Rush, The Streets, Kings of Leon, Ozark Henry, Nine Inch Nails, Tool, Hellogoodbye, The Rakes, Albert Hammond Jr, The Shins, Silverchair, CocoRosie, LCD Soundsystem, Sonic Youth, New Young Pony Club, Booka Shade, Trentemøller, Cassius, Justice, Goose, Erol Alkan, Morda, Heavy Heavy Low Low, The End, Fear Before The March Of Flames, From Autumn to Ashes, Lacuna Coil, Mad Caddies, Madball, STAB, Monica Electronica, Agoria vs Oxia, DJ Leno, Armand Van Helden, Andy C, Felix Da Housecat, DJ 4T4, Home Video, Voxtrot, 120 Days, Bromhead Jacket, The Whitest Boy Alive, The Sounds, ...And You Will Know Us by the Trail of Dead, The Bony King of Nowhere, Patrick Watson, Arbouretum, Kate Nash, Loney Dear, Spoon, Hanne Hukkelberg, Woven Hand, Benga, Bas Birker, Marc Blake, Neveneffecten, Soapstarter, White Circle Crime Club, The Tellers, Krakow, Hollywood Porn Stars, Absynthe Minded

2008 
Triggerfinger - Die! Die! Die! - The Shoes - Disco Ensemble - Compuphonic - Red Light Company - A Mountain of One - Motek - The Subways - Kaizers Orchestra - Midnight Juggernauts - HiFi Handgrenades - Headman - Louis XIV - Kid Harpoon - The Germans - Amy Macdonald - The Pigeon Detectives - Sam Sparro - Have Heart - TC - Joe Lean and The Jing Jang Jong - The Like - MaxNormal.TV - Danko Jones - The Cribs - Santogold - The Unseen - Uffie & Feadz - Soko - Little Dragon - Le Le - Serj Tankian - Dirty Pretty Things - Infadels - Animal Alpha - DJ Mehdi - One Night Only - Menomena - Freaky Age - Dropkick Murphys - Joan As Police Woman - Tricky - Black Light Burns - Switch - British Sea Power - White Lies - Headphone - Editors - Ian Brown - Hot Chip - The Casualties - SebastiAn - Hadouken! - Henry Rollins (spoken word) - aka The Junkies - Róisín Murphy - Mercury Rev - Pendulum - Thrice - High Contrast + MC Wrec - Iron & Wine - Drive-By Truckers - De Jeugd Van Tegenwoordig - The Killers - The Flaming Lips - Stereo MC’s - Soulfly - Carl Craig - The Ting Tings - Holy Fuck - The Subs - Metallica - Within Temptation - Tindersticks - Michael Franti and Spearhead - Boys Noize - Ricardo Villalobos - Miss Kittin & The Hacker (live) - Alkaline Trio - The Gutter Twins - The Breeders - Diplo - Robyn - Modeselektor & Pfadfinderei - Sons And Daughters - Martina Topley-Bird - DJ Hype & Daddy Earl - Cult of Luna - Does It Offend You, Yeah? - Volbeat - MxPx - The Count & Sinden (live) - A Wilhelm Scream - Mindless Self Indulgence - The Futureheads - OneRepublic - The Dø - Tunng - Get Cape. Wear Cape. Fly - Tokyo Police Club - Surkin - Los Campesinos! - Dusty Kid (live) - Nina Nastasia - Radioclit - Lightspeed Champion - Witchcraft - Yuksek (live) - Brodinski - Year Long Disaster - Chase & Status - Kitty, Daisy & Lewis - Pete & The Pirates - The Dodos - State Radio - El Guincho - Caribou - A Brand - Bloc Party - Soulwax - 2 Many DJs - Sigur Rós - Stephen Marley - Plain White T's - The Wombats - Étienne de Crécy (live) - Neurosis - Killswitch Engage - Simian Mobile Disco (live) - The Dresden Dolls - Anti-Flag - Less Than Jake - Jamie Lidell - Hercules And Love Affair - Dr. Lektroluv - Elbow - The National - MGMT - We Are Scientists - Black Kids - As I Lay Dying - DJ Friction - Junkie XL - Klaxons DJ Set (Jamie Reynolds) - Epica - Yeasayer - Late Of The Pier - This Is Menace - Tocadisco - Two Gallants - Yelle - Crystal Castles - Black Mountain - A-Trak - Kid Sister - M83 - Lykke Li - Samim and Miguel Toro (Percussions) live - Alela Diane - Chrome Hoof - Benga - The Heavy - The Ocean - Dan Le Sac vs Scroobius Pip - Crookers - The Bloody Beetroots - Shackleton - Girl Talk - Dan Deacon - Fuck Buttons - XX Teens - Pivot - The Whip - The Rones - Monza - Roadburg

2009 
Faith No More - My Bloody Valentine - Crookers - Cavalera Conspiracy - Andy C & MC GQ - Zero 7 - The Black Angels - Merdan Taplak - The Offspring - Beirut - Booka Shade (live) - Opeth - Eric Prydz - Ladyhawke - DeVotchKa - Freaky Age - Deftones - Them Crooked Vultures - Simian Mobile Disco (live) - Thursday - Dr. Lektroluv - Grizzly Bear - Andrew Bird - The Sedan Vault - Razorlight - Wilco - Zombie Nation - Bring Me the Horizon - Busy P - La Roux - Soap&Skin - The Bony King of Nowhere - Maxïmo Park - Dizzee Rascal - Yuksek - Rival Schools - Magnus (dj) - Passion Pit - Port O'Brien - Krakow - Paolo Nutini - Bon Iver - Asher Roth - Zebrahead - Sub Focus & MC Jakes - The Big Pink - Jon Hopkins - The Galacticos - Ghinzu - Shantel & Bucovina Club Orkestar - The Subs - The Ghost of a Thousand - Aeroplane DJ Set - Golden Silvers - James Yuill - Tomàn - The Twang - Howling Bells - The Juan MacLean - This City - LA Riots - Selah Sue - Vetiver - Markus Birdman - The Maccabees - Expatriate - Amanda Blank - Campus - Sound of Stereo - Baddies - The Invisible - Adam Bloom - Neveneffecten + Lunatics - Kraftwerk - dEUS - Vitalic - Hank III & Assjack - Mish Mash Soundsystem - Blood Red Shoes - Black Lips - Stijn - Placebo - Fever Ray - Squarepusher - The Get Up Kids - The Bloody Beetroots - The Black Box Revelation - Crystal Antlers - Sukilove - Snow Patrol - Vampire Weekend - Birdy Nam Nam - The Jesus Lizard - MSTRKRFT - Patrick Wolf - Health - HairGlow - The Ting Tings - Glasvegas - Alter Ego - The Living End - Grooverider & MC ID - The Hickey Underworld - Kap Bambino - Drive Like Maria - Air Traffic - The Airborne Toxic Event - Buraka Som Sistema - Future of the Left - The Count & Sinden - The Virgins - Bill Callahan - Madensuyu - Eagles of Death Metal - Puppetmastaz - Paul Kalkbrenner - A Place to Bury Strangers - Fake Blood - Ebony Bones! - The Chapman Family - Customs - New Found Glory - Alberta Cross - Waxdolls - And So I Watch You From Afar - Kissy Sell Out - Fight like Apes - Bombay Bicycle Club - Vegas! - Metric - Delphic - Brookes Brothers - Yuko - The Gay Blades - Alex Agnew - Das Pop - Congorock vs His Majesty Andre - Xander De Rycke - Partyharders Squad - Arctic Monkeys - Tocadisco - Life of Agony - Ed & Kim - Tortoise - Moderat - Daan - N.E.R.D - Klaxons - Martin Solveig - Mad Caddies - Dave Clarke - Little Boots - Magnetic Man feat Skream and Benga - Nid & Sancy - 50 Cent - The Whitest Boy Alive - Luciano presents AEther - Hayseed Dixie - Ellen Allien - Florence and the Machine - The Bug - Nitebytes - Dinosaur Jr. - Enter Shikari - Peaches - Rolo Tomassi - Brodinski - Hanne Hukkelberg - Fennesz - White Circle Crime Club - Anti-Flag - Deerhunter - Yo Majesty - The Blackout - Ed Rush & Optical - Gang Gang Dance - Rusko Live - Creature with the Atom Brain - Absynthe Minded - Jack Peñate - The Glimmers present Disko Drunkards - Spoil Engine - Steve Aoki - Micachu & The Shapes - Hudson Mohawke - Team William - The Rifles - The Temper Trap - Tommy Sparks - Diablo Blvd. - Don Rimini - Edward Sharpe & The Magnetic Zeros - Shadow Dancer - Gunter Lamoot - Dead Confederate - Le Corps Mince de Françoise - Noisia - The Beautiful Taste - Telepathe - Iwein Segers - Rave Our Souls - Katinka Polderman

2010 
Placebo, Iron Maiden, Blink-182, The Kooks, The Flaming Lips, Laurent Garnier, Seasick Steve, Mark Lanegan, Groove Armada, Goldfrapp, Kelis, Band of Horses, Gojira, Steve Aoki, Black Rebel Motorcycle Club, Chase & Status Live, Danko Jones, Laidback Luke, De Jeugd van Tegenwoordig, All Time Low, Noisia, Fat Freddy's Drop, Biffy Clyro, Band of Skulls, Jack Beats, Minus the Bear, Meuris, Miike Snow, Stornoway, Ellie Goulding, Shameboy, Fuck Buttons, These New Puritans, Benny Benassi, Mintzkov, Kylesa, Lonelady, Girls, And So I Watch You From Afar, Darwin Deez, Jamaica, L-VIS 1990, The Bear That Wasn't, School is Cool, Blue October, Chapel Club, French Horn Rebellion, Kapitan Korsakov, Frightened Rabbit, Netsky, Eat Lions, Tinie Tempah, VILLA, Megafaun, Jakwob, Snow Patrol, The Prodigy, deadmau5, Limp Bizkit, The xx, The Bloody Beetroots, Eels, Kele, Plastikman, Mumford & Sons, NOFX, Blood Red Shoes, Kate Nash, The Cribs, Diplo, The Black Box Revelation, Foals, Fake Blood, White Lies, Major Lazer, Magnetic Man, Henry Rollins Spoken Word, Hot Chip, Digitalism, Beach House, You Me at Six, Boris Dlugosch, Four Tet, Local Natives, Aeroplane, Holy Fuck, Laura Marling, Nero, Skindred, Isbells, Marina & The Diamonds, Dez Mona, Parkway Drive, Sound Of Stereo, The Van Jets, Matt & Kim, Flip Kowlier, Speech Debelle, Everything Everything, 3OH!3, Pulled Apart By Horses, The Tallest Man on Earth, The Soft Pack, General Fiasco, Riva Starr, Superlijm, Avi Buffalo, Ou Est Le Swimming Pool, We Have Band, Harvey Quinnt, The Tellers, Hurts, Funeral Party, Queens of the Stone Age, 2manydjs, Soulwax, Jónsi, Boys Noize, Pendulum, Serj Tankian, Yeasayer, Erol Alkan, Goose, The National, Gogol Bordello, The Aggrolites, Die Antwoord, The Drums, D.I.M., The Low Anthem, Flying Lotus, Two Door Cinema Club, Caribou, Ash, Jaga Jazzist, Uffie, The Toy Dolls, Proxy, Au Revoir Simone, Switch, Balthazar, OK Go, Djedjotronic, Ill Niño, Martyn, Fanfarlo, Caspa & MC Rod Azlan, Les Petis Pilous, High Contrast, Housemeister, Sleepy Sun, Joker & MC Nomad, Renaissance Man, Against Me!, Kitty, Daisy & Lewis, The Go Find, Nosaj Thing, Cymbals Eat Guitars, Vermin Twins, Washed Out, Alain Johannes, Dominique Young Unique, Surfer Blood, Paranoiacs, The Bookhouse Boys, Toro y Moi, Drums Are For Parades, The Sore Losers

2011 
Adept, Canblaster, Congorock, Eliza Doolittle, Explosions in the Sky, Face To Face, Modestep, Noah and the Whale, The Naked and Famous, Skunk Anansie, Title Fight, Trophy Wife, Wolf People

Отменённые концерты: And You Will Know Us By The Trail Of Dead, Andy C & MC GQ, Anna Calvi, Apocalyptica, The Antlers, Apparat, As I Lay Dying, A-Trak, The Avett Brothers, Battles, Beardyman, Benga & Skream ft. Youngman, Benny Benassi, Birdy Nam Nam, Bleed From Within, Blonde Redhead, Bloody Beetroots Death Crew 77, Bonobo, Borgore, The Bouncing Souls, Breakage Live Feat Jess Mills, Bring Me the Horizon, British Sea Power, Busy P, Cage the Elephant, Calvin Harris (dj set), Camo & Krooked, Carte Blanche, Cassius (dj set), Chase & Status, Cherri Bomb, Chromeo, Crookers, Crystal Castles, Cults, D12, Danny Byrd, Dave Clarke, Deftones, dEUS, DJ Fresh, Dorian Concept, Drop the Lime, Dry the River, Duck Sauce, Emalkay, Eminem, Esben and the Witch, Devil Sold His Soul, Example, Feadz, Fenech Soler, Fleet Foxes, Foo Fighters, Friendly Fires, Fucked Up, Gay for Johnny Depp, Gesaffelstein, Good Charlotte, Gomez, The Horrors, James Blake, Jamie Woon, Japanese Voyeurs, Jose James, The Joy Formidable, Kasabian, Katy B, The Kills, Kurt Vile & the Violators, Little Dragon, Lykke Li, The Maine, Mark Ronson & The Business Intl, Matthew Dear, Mayer Hawthorne & The County, Miles Kane, Mount Kimbie, Hudson Mohawke, Nero, New Found Glory, No Use for a Name, Noisettes, Odd Future, OFF!, The Offspring, The Pains of Being Pure at Heart, Panic! At the Disco, Patrick Wolf, Paul Kalkbrenner, Planning to Rock, Ramadanman aka Pearson Sound, The Raveonettes, Raving George, Rise Against, Rustie, SBTRKT, Sebadoh, SebastiAn, The Shoes, Skrillex, The Streets, Stromae, Sub Focus, The Subs, Suicidal Tendencies, Thirty Seconds to Mars, The Ting Tings, Tinie Tempah, Trash Talk, Trentemøller, tUnE-yArDs, The Twilight Singers, Untold, Warpaint, Wild Beasts, Within Temptation, Wu Lyf, Yashin, Yellowcard, Your Demise, Zornik, Yuck

2012 
Björk, Snoop Dogg, Bloc Party, Netsky Live, Santigold, Feist, Mark Lanegan Band, The Gaslight Anthem, Bush, Nero dj set, Apocalyptica, Laurent Garnier, Nicolas Jaar Live, Hot Chip, Social Distortion, Sub Focus Live, Modestep, Flux Pavilion, Borgore, Me First and the Gimme Gimmes, Tinie Tempah, Modeselektor, Dada Life, tUnE-yArDs, The Horrors, Example, Dirtyphonics, Zornik, Of Monsters and Men, Lianne La Havas, Rustie Live, High Contrast feat. Jessy Allen & Dynamite MC, Frank Ocean, Steak Number Eight, The Big Pink, Ghostpoet, Vive la Fête, Dorian Concept, Labrinth, Django Django, De Mens, Isbells, Minus the Bear, Creature with the Atom Brain, Chromatics, alt-J, Young Guns, Alberta Cross, Rizzle Kicks, The Bony King of Nowhere & Friends, The Bots, Bleed From Within, KOAN Sound, No Ceremony///, SCNTST, The Zombie Kids, Bowerbirds, Mumbai Science, The Jezabels, Children Of The Night, Cloud Nothings, The Computers, Great Mountain Fire, Touché Amoré, Nobody Beats The Drum, Bed Rugs, Mad About Mountains, White Rabbits, TLP, Clouds On Elektricity, Glenn Claes, Stay+, The Stone Roses, Lykke Li, Keane, The Afghan Whigs, Chase & Status DJ Set and Rage, Digitalism Live, Martin Solveig, Eagles of Death Metal, Billy Talent, Grandaddy, Andy C: Alive, Knife Party, Band of Skulls, Two Door Cinema Club, James Blake DJ, Maxïmo Park, Good Riddance, Crookers, Carl Craig presents 69 live, Goose, Sam Sparro, Camo & Krooked Live, Charles Bradley & his Extraordinaires, The Tallest Man on Earth, Blood Red Shoes, SebastiAn Live, Fink, Jakwob Live, Customs, Apparat Band, Freaky Age, Gorki, Bassnectar, Joy Orbison, Brodinski, Every Time I Die, Len Faki, letlive., Cancer Bats, Pearson Sound, Kap Bambino, Pangaea, Baroness, Ben UFO, Skindred, Wallace Vanborn, Sound Of Stereo Live, Merdan Taplak, The Walkmen, Nina Kraviz, Willis Earl Beal, O'Brother, Dog Is Dead, Deaf Havana, Doorly, Breton, Yashin, We Are Augustines, Friends, Drive Like Maria, Oberhofer, Willy Moon, Vondelpark, The Me In You, Com Truise, Reiziger, Pollyn, Eptic, AKS Live, Raving George, Geppetto & The Whales, Zulu Winter, FIDLAR, Hong Kong Dong, Trash Radio, Miss Polska, Foo Fighters, The Black Keys, The Hives, Magnetic Man, A-Trak, Wilco, Refused, Dizzee Rascal, The Shins, Miike Snow, All Time Low, Major Lazer, Buraka Som Sistema, Tiga, Enter Shikari, Diplo, OFWGKTA, Balthazar, Jacques Lu Cont, Benga Live, The Cribs, Gesaffelstein Live, The Van Jets, Ghost, The Joy Formidable, Sleigh Bells, Ms. Dynamite, SX, Amatorski, The Jim Jones Revue, Stephen Malkmus and the Jicks, Jef Neve 'Sons of the New World', Graveyard, Feed Me, Bob Mould Performs 'Copper Blue', The Antlers, C2C, Trash Talk, Patrick Watson, Diablo Blvd, Fence, Marco Z, Pulled Apart By Horses, Dry the River, Loadstar Live, Blawan, Kiss the Anus of a Black Cat, Troumaca, Devil Sold His Soul, Daughter, Gemini, Jessie Ware, Jamie N Commons, Ceremony, Howler, Flying Horseman, P-Money, Lower Dens, Dillon Francis, Coem, Light Asylum, Ego Troopers, Disclosure, Oscar and the Wolf, Man without Country, Ed & Kim

2013 
Eminem, Nine Inch Nails, Chase & Status Live, Duck Sauce, Fall Out Boy, Deftones, Nero, Godspeed You! Black Emperor, Hurts, Kendrick Lamar, Rudimental DJ set, A-Trak, Mac Miller, TNGHT (Hudson Mohawke x Lunice), Johnny Marr, Mark Ronson DJ set, Baauer, Miles Kane, Imagine Dragons, Alkaline Trio, Villagers, Araabmuzik, Breakbot, The Bronx, The Parov Stelar Band, Quicksand, Crystal Fighters, Solange, School is Cool, AlunaGeorge, Glen Hansard, Fucked Up, Surfer Blood, Dillon Francis, Danny Brown, Wilkinson, Klangkarussell, Phosphorescent, Savages, Bombino, Just Blaze, DJ Green Lantern, Zebrahead, Meuris, Parquet Courts, BadBadNotGood, Steak Number Eight, Kate Boy, Safi & Spreej, The Menzingers, The Happy, Hawk Eyes, The Mixfitz, Allah-Las, Charli XCX, Vuurwerk, Merchandise, TLP, Rainy Milo, Float Fall, Mikal Cronin, The Whatevers, Lowell, Pomrad, Few Bits, Polaroid Fiction, The Prodigy, Eels, Boys Noize (dj set), James Blake, DJ Fresh/Live, Skunk Anansie, Major Lazer, Katy B, The Magician, Fun., Killswitch Engage, Local Natives, Girls In Hawaii, Low, Poliça, SBTRKT dj set, Bingo Players, Zeds Dead, Noah and the Whale, Johnny Borrell & Zazou, Daughter, Mount Kimbie, Proxy, The Opposites, Totally Enormous Extinct Dinosaurs, TC, Brand New, Maya Jane Coles, Frank Turner & The Sleeping Souls, Unknown Mortal Orchestra, Architects, Chvrches, We Came as Romans, Duke Dumont, Mala In Cuba, MS MR, Lucy Rose, Twenty One Pilots, Puggy, The Pretty Reckless, Dez Mona, Gruppo di Pawlowski, Yellow Claw, The Courteeners, Compact Disk Dummies, Factory Floor, Rone presents Module, Toddla T Sound, Slow Magic, Raketkanon, Little Green Cars, Chuck Ragan, Hazard, SKATERS, The Black Heart Rebellion, Lord Huron, Homer, Cloud Boat, Dope D.O.D., Cerebral Ballzy, Dismantle, The Oddword, In The Valley Below, Nina Nesbitt, BRNS, Psycho 44, Animal-Music, Palm Reader, Nadiem Shah, The xx, Franz Ferdinand, Paul Kalkbrenner, Goose, Knife Party, The Knife Shaking The Habitual Show, Triggerfinger, Foals, Alabama Shakes, Regina Spektor, Bat for Lashes, Opeth, Bonobo, Noisia, Mr. Oizo, Crystal Castles, Erol Alkan, Jamie xx, Midlake, Lamb of God, Julio Bashmore, !!!, Haim, Gojira, Doctor P, Friction, Flosstradamus, Kodaline, Andy Burrows, Noisettes, I Am Kloot, Foreign Beggars, Waka Flocka Flame, Filter, Ben Pearce, Cult of Luna, RL Grime, Redlight, Your Demise, The Soft Moon, Mintzkov, Holy Other, Clock Opera, Frightened Rabbit, Baloji, Mosca, Oneman, While She Sleeps, Amenra, Deap Vally, Sir Yes Sir, Bosnian Rainbows, S O H N, The Family Rain, Jagwar Ma, dans dans, Pokey LaFarge, Delv!s, Gorgon City, A.N.D.Y., Michael Midnight, Robert DeLong, The Sedan Vault, Don Broco, Spoil Engine, San Cisco, The Haxan Cloak, Rhinos Are People Too, Soldier's Heart, Tout Va Bien

2014 
Amatorski, American Authors, Amongster, Atomic Bomb! The Music of William Onyeabor, August Burns Red, Black Cassette, Black Lips, Bombus, Brihang, Camo & Krooked present Zeitgeist, Cashmere Cat, Clean Bandit, Crookers, Cut Copy, Dan Croll, Deadmau5, Deafheaven, Diablo Blvd, Die Antwoord, Disclosure Live, Dr. Lektroluv, Editors, Ella Eyre, Faul & Wad Ad, Flume, Folie Douce, Forest Swords, Frank Turner and The Sleeping Souls, Fritz Kalkbrenner, Gewelt, Gogol Bordello, Gorgon City, Gruppo di Pawlowski, GTA, Hamilton Leithauser, The Hell, Hozier, INVSN, Janelle Monáe, Jungle, Kelela, Klangkarussell Live, The Kooks, Kwabs, The Kyle Gass Band, Lagwagon, Larry Gus, Mac DeMarco, Mad About Mountains, Magnus, Marmozets, MØ, Modeselektor DJ set, Mumbai Science, Nadiem Shah, NOFX, Oscar and the Wolf, Ostyn, OutKast, Paul Woolford, Perfect Pussy, Redlight Live, Ryan Hemsworth, Say Lou Lou, Slowdive, The Spectors, St. Lucia, Stavroz, The Strypes, Temples, To Kill A King, Tonight Alive, Vance Joy, Wallace Vanborn, Young Fathers, A Day to Remember, Actress, The Amazing Snakeheads, Andy C, Anti-Flag, Arcane Roots, Arches, Balthazar, Blaudzun, The Bloody Beetroots Live, The Bohicas, Boy & Bear, Breach dj set, Cage the Elephant, The Cat Empire, Chlöe Howl, Drenge, Dub FX, Duke Dumont, Ed Sheeran, First Aid Kit, Flatcat, The Flatliners, DJ Fresh & Messy MC, Gangthelabel, Geppetto & The Whales, The Hickey Underworld, Icona Pop, James Holden Live, John Newman, Joris Delacroix DJ set, Kadavar, Kaytranada, Kenji Minogue, King Dalton, Kurt Vile & The Violators, Lonely The Brave, Lucius, Macklemore & Ryan Lewis, Madensuyu, MK, Modestep DJ set, Mr. Polska XL, My Little Cheap Dictaphone, The National, Neneh Cherry with Rocketnumbernine, Nick Mulvey, Nick Waterhouse, Nina Kraviz, Omar Souleyman, Other Lives, The Prospects, Raving George, Röyksopp & Robyn Do It Again Tour 2014, Rustie, Sharon Van Etten, Shlomo, Solina, Sub Focus Live, Thurston Moore, Tinie Tempah, TLP, Tom Odell, Truckfighters, Tubelight, The Van Jets, The War On Drugs, Wild Beasts, Wovenwar, XXYYXX, Young Buffalo, Yung Lean & Sad Boys, Altrego, Anna Calvi, Arthur Beatrice, Big Ups, Bill Callahan, Bo Saris, Bring Me the Horizon, BRNS, Brody Dalle, Buraka Som Sistema, Calvin Harris, Calyx & Tebee feat MC AD, Chrome Brulée, Darkside, Dave Hause, Deaf Havana, Dirtyphonics, Drumsound & Bassline Smith Live, Dusky, Eigen Makelij: Diamantairs x Tiewai, Epica, Evil Invaders, Fink, FKA Twigs, Float Fall, Foxy Lady & MC Elvee, Francesco Rossi, Glass Animals, I Am Legion (Noisia x Foreign Beggars), Jake Bugg, James Vincent McMorrow, JFJ, The Jillionaire, Jimmy Eat World, John Wizards, Jonathan Wilson, Kavinsky (OutRun Live), Kelis, Kong, Little Trouble Kids, Mapei, Marble Sounds, Mat Zo, Maybeshewill, Michael Midnight, Neck Deep, The Neighbourhood, Noisia, Portishead, PUP, Queens of the Stone Age, Red Fang, Robbing Millions, Rockwell, School is Cool, SecondCity, Sigma, Snoop Dogg AKA Snoop Lion, Speedwagon & Stykz & Alert feat. MC Mota, St. Vincent, Submotion Orchestra, Superdiscount 3 Live, Sweethead, Tensnake, Touché Amoré, Tourist, Uncle Acid & the Deadbeats, Willow, You Me at Six, Yuko

2015 
Architects, Baauer, Bad Breeding, Beatsteaks, Bleachers, Boys Noize, Brodinski presents Brava, Cardiknox, Charles Bradley & his Extraordinaires, Chunk! No, Captain Chunk!, Craze, Curtis Harding, Cymbals Eat Guitars, De Sluwe Vos Live (Kontra Album Show), DJ Snake, Django Django, Dropkick Murphys, Echosmith, Enter Shikari, Fakear, Feder, Flako, Future Islands, Gengahr, George Ezra, The Get Up Kids, Ghost Culture, Goldfox, Hannah Wants, Hudson Mohawke Live, I Will, I Swear, Interpol, John Coffey, Jurassic 5, Knife Party, Kodaline, Kygo, Lido, Limp Bizkit, Linkin Park, Machinedrum, Mew, Michael Kiwanuka, Mr. Oizo, Natalie Prass, N'to, Pissed Jeans, PHryme feat. Adrian Younge, Rebel Sound, Roots Manuva, Rudimental, Seasick Steve, Shameboy, Sigma Live, Strand of Oaks, The Story So Far, Thomston, Ty Dolla Sign, Above & Beyond, Adam Beyer, Atreyu, Bastille, Black Box Revelation, Black Sun Empire & MC Lowqui, Courtney Barnett, Daniel Avery b2b Erol Alkan (dj-set), De Jeugd van Tegenwoordig, Diplo, The Districts, DJ Mustard, Duke Dumont Live, Ellie Goulding, Elliphant, Father John Misty, FFS (Franz Ferdinand & Sparks), Ganz, Jamie xx, John Talabot, Karenn Live, Len Faki, Little Dragon, Little Simz, Major Lazer, The Menzingers, Mini Mansions, Ought, The Parov Stelar Band, Passenger, Porter Robinson Live, Radkey, Run the Jewels, SPOR feat. Linguistics, Trixie Whitley, Twenty One Pilots, The Upbeats, A-Trak, All Time Low, Allah-Las, Bear's Den, Benjamin Booker, Charli XCX, Critical Soundsystem feat Mefjus x Kasra x Enei, The Dillinger Escape Plan, Dolomite Minor, Four Tet, Gorgon City Live, Halestorm, Howling, James Blake, Kate Tempest, The Maccabees, The Magician, Manchester Orchestra, Milk Teeth, Netsky, Odesza, The Offspring, Pond, Raving George, Ride, Shadow Child, Slaves, Son Lux, The Sore Losers, The Subways, Tale Of Us, Tame Impala, Tiga Live, Todd Terje & The Olsens, Truckfighters, Tyler, the Creator, Underworld, Viet Cong, The War On Drugs, What So Not, Wilkinson.

2016 
Admiral Freebee,  The Boilerboys, Faces On TV, Frères Deluxe, Gewelt, Ilse Liebens, Konna, Laston & Geo, Lee Davon, Magnus, Manoeuvres, School is Cool, Basenji, Battles, Beach Slang, Bent Van Looy, Bibi Bourelly, Big Sean, Bloc Party, Blues Pills, Cage the Elephant, Cassius, Catfish and the Bottlemen, Charlotte de Witte, Chvrches, Clutch, Coely, Detroit Swindle live, Die Antwoord, DJ Craze, DJ Snake, Drive Like Maria, Dusky (live), Eagles of Death Metal, Eclair Fifi, Edward Sharpe and the Magnetic Zeros, Ezra Furman, Faisal, Fence, Fickle Friends, Flatbush Zombies, Flying Horseman, The Front Bottoms, Gavin James, Good Charlotte, Half Moon Run, Hucci, De Ideale Wereld, The Japanese House, Jarreau Vandal, Jewels b2b Eagl, Jonas Lion, Joris Voorn, The Kills, Kiran Leonard, The Last Shadow Puppets, Le Motel, Loco Dice, Lola Marsh, Martin Solveig, Mastodon, Matt Corby, Maverick, Mick Jenkins, MK, Nao, The Neighbourhood, Neurosis, Nina Kraviz, Oaktree, Palms Trax, Rihanna, Robbing Millions, RY X, San Soda, Sarah Hartman, Sevdaliza, Sleepers' Reign, Snakehips, Soldier's Heart, State Champs, STWO, Swindle Live, The Tallest Man on Earth, Tkay Maidza, TLP, Tom Odell, Twin Atlantic, The Underachievers, The Vryll Society, Wantigga, Warhaus, Warpaint, Whispering Sons, Wolfmother, Woodie Smalls, The Academic, Alex Vargas, Amongster, Anne-Marie, Annix, Astronaute, At the Gates, Bafana, Bazart, Beaty Heart, The Black Heart Rebellion, Blaue Blume, Bob Moses, Borealis, BOY, Caspian, Charlotte OC, Chase & Status Live, The Chemical Brothers, Circa Waves, Clap! Clap!, Clear Season, Comeback Kid, Compact Disk Dummies, Craig David's TS5, Crystal Castles, Deez Nuts, Dillon Francis, DJ Fresh, DMA'S, Double Veterans, Equal Idiots, Fatima Yamaha, Few Bits, Glass Animals, GoGo Penguin, Hazard, Hoodie Allen, Hunee, Hydrogen Sea, Hypochristmutreefuzz, Jack Garratt, Jess Glynne, Jillionaire, Job Jobse, Just Blaze, Kaytranada, Keys N Krates, KiNK Live, Let's Eat Grandma, Local Natives, Lukas Graham, The Lumineers, M&T ft. MC Mota, M83, Marble Sounds, Mura Masa, Mutoid Man, Nadiem Shah, Noel Gallagher's High Flying Birds, Noémie Wolfs, NOFX, Noisia 'Outer Edges', Opeth, Rahaan, Refused, Róisín Murphy, Romare, Scuba, Seratones, Seth Troxler, Show Me The Body, Sleaford Mods, Sleeping With Sirens, Sophia, Stick to Your Guns, Sub Focus & MC ID, SWMRS, Tchami, The Love Triangle, Thee Oh Sees, TroyBoi, Tsar B, Wanthanee, White Miles, Whitney, All Them Witches, AlunaGeorge, Âme, Amelie Lens, Anderson .Paak and The Free Nationals, André Brasseur & Band, Arbeid Adelt!, Audion Live, The Avener, Biffy Clyro, Brian Fallon & The Crowes, Bring Me the Horizon, Camo & Krooked DJ Set, Compuphonic, Damian "Jr. Gong" Marley, De Sluwe Vos, Dead!, Defeater, Denis Sulta, Dotan, Dreller, Dua Lipa, Echo Beatty, Elias, Ertebrekers, Fleddy Melculy, Frits Wentink, George Fitzgerald, Gnash, Grandaddy, Graveyard, Hannah Wants, Henry Rollins Spoken Word, Hermitude, Highly Suspect, Hush Hefner, HVOB, The Internet, Izzy Bizu, Jamie Lidell, Josef Salvat, Julia Holter, Kiani & His Legion, King Gizzard & The Lizard Wizard, Kong & Gratts, LCD Soundsystem, Liss, Lone Live, Marky Ramone's Blitzkrieg, Max Jury, Michael Midnight, Miike Snow, Minor Victories, Mothers, oRPHEU tHE Wizard, Oscar and the Wolf, Our Last Night, Pendulum DJ Set & Verse, Pomrad, Prosumer, Riton, Russ, SG Lewis, Shanti Celeste, Sharon Jones & The Dap-Kings, Soulwax, The Subs, Sunset Sons, Tale of Us, TaxiWars, The Temper Trap, Thrice, Tiggs Da Author, Transviolet, VANT, Warhola, Weval, Zeds Dead, Zwartwerk.

Примечания

Ссылки 
 http://www.pukkelpop.be

Фестивали Бельгии
Мероприятия, регулярно проводимые с 1985 года